Los Wolfe Tones son un grupo de música rebelde irlandesa de raíz tradicional.

Historia 
El nombre de la banda homenajea a los irlandeses rebeldes y patriotas, particularmente por Theobald Wolfe Tone, que fue uno de los líderes de la rebelión irlandesa de 1798, con el doble sentido de que wolf tone es un falso sonido que puede asemejarse a la familia del violín.

La banda compuso un tema sobre el héroe en Argentina de origen irlandés, Alte. Guillermo Brown la cual tuvo una gran repercusión en Argentina. En la canción también se menciona las invasiones inglesas de 1806 y 1807 y la invasión de las Islas Malvinas en 1833. Si bien la canción es en inglés, la estrofa de esta dice en castellano "Las Islas Malvinas, Argentinas".

Discografía 
 2006 As Gaeilge
 2005 Profile  
 2005 You'll Never Beat the Irish
 2005 We Must Carry On  
 1993 Sing Out For Ireland  
 1993 Irish to the Core  
 1993 Across the Broad Atlantic  
 1993 Belt of the Celts  
 1991 Profile  
 1991 Rifles of the IRA (de un antiguo LP)
 1987 A Sense of Freedom  
 1986 Live Alive-Oh  
 1964 Spirit of the Nation  
 1963 Let the People Sing

Box Set/Compilación 
 2000 The Wolfe Tones Greatest Hits  
 1963 25th Anniversary

Grupos de música de Irlanda
Música rebelde irlandesa